Cala d’Or (dt. „Goldene Bucht“) steht für:

 Cala d’Or (Santanyí), einen Ort auf Mallorca, Spanien
 Cala d’Or (Cala d’Or), Bucht im gleichnamigen Ort auf Mallorca, Spanien
 Cala d’Or (Schiff), ein Fährschiff, das 1971 vor Ibiza gesunken ist